

Géographie 
 Comté de Lumpkin en Géorgie, aux États-Unis.
 Lumpkin est une ville dans l'état de la Géorgie, aux États-Unis.

Patronyme 
 Jincey Lumpkin (née en 1979), réalisatrice et productrice de films pornographiques lesbiens.
 Kregg Lumpkin (né en 1984), joueur américain de football américain.
 Lurleen Lumpkin, personnage fictif de la série animée télévisée Les Simpson.
  (1783-1870), ancien gouverneur de l'état de la Géorgie, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme